Andreas Kron, né en 1998, coureur cycliste danois ;
 Patrick Kron, né en 1953, ingénieur et chef d'entreprise français ;
 Paul Krôn (ou Paul Kron), 1869-1936, artiste-peintre français ;
 Robert Kron, né en 1967, joueur professionnel tchèque de hockey sur glace.

Voir aussi 
 (2796) Kron, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes
 système photométrique de Kron-Cousin.